Junqueira peut désigner :

Portugal 
Junqueira, quartier commerçant de la ville et municipalité de Póvoa de Varzim, située dans le district de Porto ;
Junqueira, une des paroisses civiles de la municipalité de Vale de Cambra, située dans le district d'Aveiro ;
Junqueira, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto.